Рухулла, Рухолла (  , "Дух Божий") — арабское мусульманское мужское имя, имеет особое распространение в Иране и Азербайджане, восходит к эпитету коранического пророка Исы (библейский Иисус Христос). Святой Дух — ар-рух аль-кудс, рухулла аль-кудс, рух аль-кудс (  ).

 Хомейни, Рухолла Мусави
 Рухулла, Сидги
 Ахундов, Рухулла Али оглы
 Никпай, Рохулла
 Габдулла Рухулла улы Шамуков

См. также 
 Рух

Арабские имена